Cette page contient les pages d'homonymie de Abbaye de Saint-Jean et Abbaye Saint-Jean.

Abbaye de Saint-Jean ou Abbaye Saint-Jean peut désigner :
 Abbaye de Saint-Jean-aux-Bois ;
 Abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély ;
 Abbaye Saint-Jean de la Castelle ;
 Abbaye Saint-Jean de Laon ;
 Abbaye de Saint-Jean-des-Prés ;
 Abbaye Saint-Jean-de-Réome ;
 Abbaye Saint-Jean de Sorde ;
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 
 
 

Homonymie d'abbayes